Deja-vu har flere betydninger:

 Deja-vu – fænomen at man mener at have oplevet den nuværende situation engang før.
 Deja vu (album) – album fra 1970 med Crosby, Stills, Nash & Young
 Déjà Vu (film fra 2006) – thriller instrueret af Tony Scott
 Déjà Vu (film fra 2016) – dokumentarfilm instrueret af Jon Bang Carlsen